Sam Clancy puede referirse a:

 Sam Clancy Jr., jugador profesional de baloncesto estadounidense.
 Sam Clancy Sr., jugador de fútbol americano.